Li Qian (ur. 1960) – chiński polityk, wicegubernator prowincji Hebei
 Li Qian (ur. 1984) – chińska aktorka
 Li Qian (ur. 1985) – chińska wioślarka, olimpijka
 Li Qian (ur. 1986) – polska tenisistka stołowa, pochodzenia chińskiego, mistrzyni Europy
 Li Qian (ur. 1989) – chińska tenisistka stołowa, mistrzyni paraolimpijska
 Li Qian (ur. 1990) – chińska bokserka, medalistka olimpijska